Независимое от провайдера адресное пространство — это блок IP-адресов, назначаемых региональным реестром Интернета (RIR) непосредственно организации конечного пользователя.  Пользователь должен заключить контракт  с локальным интернет-реестром (LIR) через интернет-провайдера, чтобы получить маршрутизацию блока адресов в Интернете.

Независимые от поставщиков адреса предоставляют конечным пользователям возможность менять поставщиков услуг без перенумерации их сетей и использовать несколько поставщиков доступа. Однако независимые от провайдера блоки могут увеличить нагрузку на глобальные маршрутизаторы, поскольку возможность эффективной агрегации маршрутов через бесклассовую междоменную маршрутизацию (CIDR) может отсутствовать.

Ссылки 

Сетевая адресация
IP addresses